Fiherenana (rivier), een rivier in Madagaskar
 Fiherenana (koninkrijk), een koninkrijk van de Sakalava